Jeruk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jeruk (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 111,24), 
 Desa Jeruk (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,17, long 111,34), 
 Desa Jeruk (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,83), 
 Desa Jeruk (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,47), 
 Kelurahan Jeruk, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Jeruk (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,01, long 113,17), 

Robotskapade Indonesienförgreningar